

Geografia 
 Nogaro – comune francese nella regione dell'Occitania
 Porto Nogaro – porto della provincia di Udine

Persone 
 Bertrand Nogaro – politico francese
 Ilaria Nogaro – pattinatrice su ghiaccio italiana
 Raffaele Nogaro – vescovo cattolico italiano